Die Comarca Marina Alta ist eine der neun Comarcas in der Provinz Alicante der Valencianischen Gemeinschaft.

Lage 
Marina Alta liegt ganz im Norden der Provinz Alicante an der Costa Blanca. Sowohl das Meer als auch die Berge prägen die Landschaft. Es gibt zahlreiche Felsen, Hügel und Steine. Der bekannteste ist der Peñón de Ifach in Calpe, es gibt aber auch andere Felsen wie der Cabo de San Antonio, der Cabo de San Martín und der Cabo de la Nao. Zu den bekanntesten Bergketten zählen die Sierra de Bernia und der Montgó.

Ökonomie 
Die traditionellen wirtschaftlichen Zweige, die Landwirtschaft und Fischerei, werden in der Comarca immer noch großgeschrieben. Dennoch richtet sie sich mehr und mehr auf den Tourismus aus, denn seit den 1960er Jahren boomt er an der ganzen Costa Blanca.

Gemeinden 
Die Comarca umfasst 33 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Weblinks 

 Statistiken zur Comarca (spanisch)

Comarca in der Provinz Alicante